Тра́пани — итальянский топоним (Сицилия), и связанные с ним объекты.

 Трапани — город в Италии.
 Трапани — провинция в Италии с центром в городе Трапани.
 «Трапани» — футбольный клуб из города Трапани.

См. также 
  — аэропорт в провинции Трапани.